Vetusodon — вимерлий рід цинодонтів, що належить до клади Epicynodontia. Він містить один вид, Vetusodon elikhulu, який відомий за чотирма зразками, знайденими в пізньопермській зоні збору Daptocephalus у Південній Африці. З довжиною черепа близько 18 сантиметрів Vetusodon є найбільшим відомим цинодонтом пермського періоду. Завдяки конвергентній еволюції він мав кілька незвичайних рис, що нагадують сучасного тероцефала Moschorhinus, включаючи широкі міцні щелепи, великі різці та ікла, а також маленькі одногорбкові щічні зуби.

Філогенетика

Примітки 

Роди тварин
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 2019